«Свора» () — французско-бельгийский фильм ужасов 2010 года. Впервые был показан 15 мая 2010 года на Каннском фестивале. Возрастное ограничение: +16.

Сюжет 

Молодая девушка по имени Шарлотта, путешествуя, подбирает на дороге парня Макса. Они заезжают в придорожный ресторанчик, хозяйкой которого является странная женщина. Там на них нападают трое байкеров, но женщина выгоняет их. После чего Макс уходит в туалет и не возвращается. Шарлотта пытается отыскать его, но безрезультатно. Дождавшись темноты, она проникает в ресторанчик и пытается найти Макса. На неё нападает хозяйка ресторана. Очнувшись, Шарлотта обнаруживает себя связанной в клетке, в плену у той женщины, которая видит её в качестве пищи для своих сыновей-каннибалов.

В ролях 
 Эмили Декьенн — Шарлотта
 Бенжамен Бьоле — Макс
 Иоланда Моро — Ла Спак
 Филипп Наон — Чинаски (полицейский на пенсии)
 Брайс Форнье — байкер
 Филипп Резимон — байкер
 Жорж Лини — байкер

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы на французском языке
Фильмы ужасов Франции
Фильмы ужасов Бельгии
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы ужасов 2010 года
Фильмы о зомби
Фильмы Бельгии 2010 года
Фильмы Франции 2010 года